Олень — многозначное слово.

 См. Оленевые — семейство парнокопытных, содержащее 40 видов.

Топонимы 
 Олень — деревня Семукачского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области.
 Олень — река в Тульской области (бассейн Оки).
 Олень — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

Прочее 
 «Олень» — двуствольное комбинированное охотничье ружьё Златоустовского машиностроительного завода
 «Олень» — марка советского дымного пороха для охотничьих ружей
 переносной опрыскиватель «Олень» для механизированной обработки инсектицидами северных оленей (серийно производился с 1969 года на основе агрегатов бензопилы «Дружба»).

См. также  
 Оленёк

Примечания